Світлана Кузнецова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кім Клейстерс.

Клейстерс виграла титул, перемігши у фіналі Віру Душевіну з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Hastings Direct International Championships 2005 Draw 

2005
Hastings Direct International Championships